Атля́н:

 Атлян — река.
 Верхний Атлян
 Нижний Атлян